Oberham ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Oberham (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Oberham (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Oberham (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberham (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberham (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

in Österreich:
 Oberham (Gemeinde Hohenzell), Ortsteil der Gemeinde Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Oberham (Gemeinde Krenglbach), Ortsteil der Gemeinde Krenglbach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Oberham (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil der Marktgemeinde Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:

 Oberheim